Елшанская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Елшанская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии, Бузулукский уезд
 Елшанская волость (Самарский уезд) — в составе Самарской губернии, Самарский уезд
 Елшанская волость (Саратовский уезд) — в составе Саратовской губернии, Саратовский уезд
 Елшанская волость (Хвалынский уезд) — в составе Саратовской губернии, Хвалынский уезд
 Елшанская волость (Сызранский уезд) — в составе Симбирской губернии, Сызранский уезд.